Daniel Mauch ist der Name folgender Personen:

* Daniel Mauch (Bildschnitzer) (um 1477–1540), deutscher Bildschnitzer
 Daniel Mauch (Domherr) (1504–1567), deutscher Jurist und Geistlicher, Domherr in Worms